Сан-Матео (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 64,6 км². Население — 2169 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Ayuntamiento de Sant Mateu
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона